Георги Николов Венедиков, известен като Файтонджията, е български революционер, деец на Вътрешната македоно-одринска революционна организация.

Биография 

Георги Венедиков е роден на 13 март 1892 година в Самоков, Княжество България, в семейството на революционера от ВМОРО Никола Венедиков от разложкия род Венедикови. Живее на улица „Арда“ № 11, в района до някогашната Чамурлийска воденица. Присъединява се към ВМОРО. През Балканската война е в Партизански взвод № 15 на Македоно-одринското опълчение на войводата Пейо Яворов. През Първата световна война придружава останките на Гоце Делчев до София. След войните работи като файтонджия в София. След това се жени в Лъджене.

Умира на 30 юли 1968 година във Велинград.

На 12 февруари в Основно училище „Христо Максимов“ в Самоков е осветена паметна плоча на Никола и Георги Венедикови.

Родословие

Бележки 

Родени в Самоков
Починали във Велинград
Български революционери от Македония
Дейци на ВМОРО
Македоно-одрински опълченци
Георги
По произход от Баня